McNeil oder MacNeil ist der Familienname folgender Personen:
 Al MacNeil (* 1935), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Andrew McNeil (* 1987), schottischer Fußballspieler
 Angus MacNeil (* 1970), schottischer Politiker
 Carol Brooks MacNeil (1871–1944) US-amerikanische Bildhauerin
 Cooper MacNeil (* 1992), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Cornell MacNeil (1922–2011), US-amerikanischer Opernsänger
 David McNeil (* 1946), französischer Autor, Komponist und Sänger
 Donald McNeil Jr. (* 1954), US-amerikanischer Journalist
 Donnie MacNeil (* ?), kanadischer Schauspieler
 Duncan McNeil (* 1950), schottischer Politiker
 Duncan MacNeil (1920–1996), britischer Schriftsteller, siehe Philip McCutchan
 Dwight McNeil (* 1999), englischer Fußballspieler
 Flora MacNeil († 2015), britische Folksängerin
 Gerry McNeil (1926–2004), kanadischer Eishockeytorwart 
 Gordon MacNeil (* ?), kanadischer Tennisspieler
 Henry McNeil (1849–1924), schottischer Fußballspieler
 Hermon Atkins MacNeil (1866–1947), US-amerikanischer Bildhauer
 John McNeil (* 1948), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Johnny McNeil (* 1968), US-amerikanisch-österreichischer Basketballspieler
 Joseph Neil MacNeil (1924–2018), kanadischer Geistlicher, Erzbischof von Edmonton
 Kate McNeil (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin
 Laine MacNeil, kanadische Schauspielerin
 Loretta McNeil (1907–1988), US-amerikanische Leichtathletin
 Lori McNeil (* 1963), US-amerikanische Tennisspielerin
 Margaret Mac Neil (* 2000), kanadische Schwimmerin
 Michael MacNeil (* 1958), schottischer Keyboarder
 Neil McNeil (1851–1934), kanadischer Geistlicher, Erzbischof von Vancouver und von Toronto
 Pablo McNeil (1939–2011), jamaikanischer Leichtathlet und -trainer
 Rita MacNeil (1944–2013), kanadische Folk- und Country-Sängerin und Songwriterin
 Robert MacNeil (* 1931), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Sarah Macneil (* 1955), australische anglikanische Bischöfin
 Shawn McNeil (* 1978), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Stephen McNeil (* 1964), kanadischer Politiker

McNeil heißen Orte in den Vereinigten Staaten:
 McNeil (Arkansas)
 McNeil (Texas)
 McNeil (Mississippi)

Siehe auch:
 McNeile-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 McNeill
 MacNeill
 MacNeal